Ла Питаја има више значења:

 Ла Питаја (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Питаја (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Питаја (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Питаја (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Питаја (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Питаја (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Питаја (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Питаја (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Питаја (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Питаја (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Питаја (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Питаја (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Питаја (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Питаја (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Питаја (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Питаја (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Питаја (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Питаја (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Питаја (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Питаја (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Питаја, Ла Питаја (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Питаја (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Питаја (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Питаја (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Питаја (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Питаја, Ел Тебари (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Питаја (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Питаја (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Питаја (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Питаја (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Питаја (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја, Конгрегасион Зонкуантла (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја, Ла Луз (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Питаја (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Питаја (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику